Gammfäbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammfäbodtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (43,2 ha)
Gammfäbodtjärnen (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,73 ha)
Gammfäbodtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1 ha)
Gammfäbodtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn